Скулкилл — река в Пенсильвании.
 Скулкилл — административно-территориальный округ в штате Пенсильвания, США.
 Скулкилл — район Филадельфии.

См.также
 USS Schuylkill
 Скулкилл-Хейвен